

События 
Год начала промышленной добычи нефти.
 5 января — полковник Александру Иоан Куза избран господарем Молдавии
 15 января — император Гаити Фостен I в условиях всеобщего антиправительственного восстания отрекается от престола. Гаитянская империя ликвидирована, президентом республики Гаити становится генерал Фабр Жеффрар.
 22 января — свергнутый император Гаити Фостен I с семьёй отплывает на британском судне в изгнание в Кингстон (Ямайка).
 24 января — господарь Молдавии Александру Куза избран господарем Валахии. Объединение Дунайских княжеств, процесс создания Румынского государства с 1858 по 1861 (1862) год, заключавшийся в объединении Дунайских княжеств (Валахии и Молдавии без Бессарабии) в единое государство.
 14 февраля — Орегон становится 33-м Штатом США.
 3 марта — в Париже Франция и Российская империя подписали соглашение о нейтралитете России в предстоящей войне Франции, Пьемонта и Австрии.
 26 марта — французский астроном-любитель Эдмон Модест Лескарбо заявляет, что наблюдал планету, более близкую к Солнцу, нежели Меркурий — впоследствии эта предполагаемая планета получила название Вулкан.
 25 апреля — начало прокладки Суэцкого канала, продолжавшейся 10 лет.
 29 апреля — началась Австро-итало-французская война 1859.
 20 мая — французская армия нанесла поражение австрийской армии в битве при Монтебелло.
 4 июня — австрийская армия потерпела поражение у Мадженты.
16 июня — англо-французская эскадра входит в Байхэ, Третья опиумная война
 24 июня — произошла битва при Сольферино, северная Италия, крупнейшее сражение между итало-французскими объединёнными силами и австрийскими войсками в ходе Австро-итало-французской войны 1859. Победа антиавстрийской коалиции.
25 июня — неудачный штурм англо-французской коалицией фортов Дагу
 11 июля — Франция по своей инициативе заключила с Австро-Венгрией сепаратное Виллафранкское перемирие. Австрия сохранила Венецианскую область, Ломбардия отходила Франции, которая передавала её Пьемонту.
 с 1 по 2 сентября — произошла сильнейшая за всю историю наблюдений геомагнитная буря («Событие Кэррингтона»).
 7 сентября — запуск часов Биг Бен в Лондоне.
 17 сентября — Джошуа Нортон провозглашает себя «Императором Соединённых Штатов».
 12 октября — Самопровозглашённый «Император Соединённых Штатов» Джошуа Нортон 'приказывает' Конгрессу Соединённых Штатов самораспуститься.
 10 ноября — подписан Цюрихский договор между Австрией, Францией и Пьемонтом, закрепивший договорённости в Виллафранке и итоги Австро-итало-французской войны.
 16 ноября — Американский аболиционист Джон Браун со своим отрядом захватил правительственный арсенал в городке Харперс-Ферри (в настоящее время в штате Западная Виргинии, США).
 24 ноября — британский натуралист Чарльз Дарвин публикует свой труд Происхождение видов, в котором впервые излагается дарвиновская теория эволюции.
 18 декабря — Шемахинская губерния Российской империи переименована в Бакинскую губернию, а Баку преобразован в губернский город.
 окончил курс медицинского факультета Московского университета и принял на себя заведование хирургическим отделением одесской городской больницы Склифосовский Николай Васильевич.
 В Горы-Горецком земледельческом институте впервые в Российской империи в качестве самостоятельной специальности была введена экономика.

События без точных дат 
 В Области войска Донского (ныне Ростовская область) был основан казачий хутор Лыжинский, который затем вырос в город Фролово.

Наука

Музыка

Театр

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1859 году
 11 января — лорд Джордж Натаниэл Керзон, британский государственный деятель (ум. 1925).
 13 января — Морис Палеолог, французский дипломат, посол Франции в России в период Октябрьской революции (ум. 1944).
 27 января — Вильгельм II Гогенцоллерн, последний германский кайзер (ум. 1941).
 3 февраля — Хуго Юнкерс, немецкий промышленник и авиаконструктор (ум. 1935)
 10 февраля — Александр Мильеран, французский политический деятель, социалист, президент Франции в 1920—1924 годах (ум. 1943).
 19 февраля — Сванте Август Аррениус, шведский физикохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (1903).
 24 февраля — Аманда Брюстер Севелл, американская художница, портретист и художник жанровых сцен (ум. ). 
 2 марта — Шолом-Алейхем, российский еврейский писатель, классик литературы на идиш (ум. 1916).
 8 марта — Кеннет Грэм, английский писатель.
 16 марта — Александр Степанович Попов (ум. 1906), русский физик и электротехник, один из изобретателей радио.
 26 марта — Альфред Эдвард Хаусман, английский поэт (ум. 1936).
 9 апреля — Александру Авереску, румынский военный и государственный деятель, маршал, премьер-министр Румынии в 1920—1921, 1926—1927 годах (ум. 1938).
 29 апреля — Булгаков, Афанасий Иванович, русский богослов и церковный историк, отец писателя Михаила Булгакова.
 2 мая — Джером К. Джером, английский писатель-юморист.
 15 мая — Пьер Кюри, французский физик и лауреат Нобелевской премии по физике 1903 (ум. 1906).
 22 мая — Артур Конан Дойл, английский писатель, создатель Шерлока Холмса.
 4 июля — Шарль Диль (ум. 1944), французский историк.
 22 июля — Мария Яничек, немецкая писательница, поэтесса и журналистка.
 4 августа — Кнут Гамсун, норвежский писатель, классик норвежской литературы.
 27 августа — Алмазов, Александр Иванович, канонист, литургист, церковный историк.
 3 сентября — Жан Жорес, французский политический деятель (ум. 31 июля 1914).
 3 октября — Коста Хетагуров, основоположник осетинской литературы, поэт, просветитель, скульптор, художник.
 9 октября — Альфред Дрейфус, французский военный чиновник, обвиняемый по «делу Дрейфуса».
 18 октября — Анри Бергсон, французский философ и лауреат Нобелевской премии по литературе 1927.
 30 октября — Карл фон Штюргк, министр-президент Австрии в 1911—1916 годах (уб. 1916).
 15 декабря — Людвик Лазарь Заменгоф, создатель языка эсперанто.
 29 декабря — Венустиано Карранса, президент Мексики в 1914—1920 годах (уб. 1920).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1859 году
 23 февраля — Зыгмунт Красинский, польский поэт (род. 1812).
 24 апреля — Ян (Иван) Глюксберг, польский книгоиздатель, типограф и общественный деятель (род. 1793).
 20 мая — Йосип Елачич-Бужимский, хорватский военный и государственный деятель, генерал, граф (род. 1801)
 Хаджие Хошьяр Кадын-эфенди — жена османского султана Махмуда II, мать двух его дочерей. (род. 1796)

См. также

Примечания